Benedictus Appenzeller, een componist uit de 16e eeuw, actief in de Nederlanden, mogelijk van Zwitserse afkomst
Appenzeller (kaas), een Zwitserse kaassoort
Appenzeller sennenhond, een Zwitsers hondenras

Zie ook
Appenzell (doorverwijspagina)